Op het toernooi van Wimbledon in 1986 speelden de vrouwen de wedstrijden in het dubbelspel van 25 juni tot en met 6 juli 1986.

Toernooisamenvatting 
Titelverdedigsters Kathy Jordan en Elizabeth Smylie hadden zich niet als team voor deze editie van het toernooi ingeschreven.
Jordan speelde samen met Alycia Moulton, met wie zij het tiende reekshoofd vormde – zij bereikten de derde ronde, waarin zij werden uitgeschakeld door de latere finalistes Hana Mandlíková en Wendy Turnbull.
Smylie en Catherine Tanvier waren als vijfde geplaatst – zij bereikten de kwartfinale, waarin zij verloren van de latere winnaressen.

Het als eerste geplaatste Amerikaanse duo Martina Navrátilová en Pam Shriver won het toer­nooi. In de finale ver­sloe­gen zij het als derde geplaatste koppel Hana Mandlíková en Wendy Turnbull in twee sets. Het was hun 55e gezamen­lijke titel. Navrátilová had daar­naast 66 eerdere dubbel­spel­titels met andere partners; Shriver twintig.

Er waren geen deelneemsters uit de Lage Landen.

Geplaatste teams

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Externe links 
 
 Toernooischema WTA (pag.2)
 Toernooischema ITF

Wimbledon
ITF-toernooi in 1986